Виктор Фёдорович Речман (8 мая 1939 — 17 августа 2020, Москва) — советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России (1999).

Биография 
Родился 8 мая 1939 года. В 1964 году окончил Театральный институт имени Бориса Щукина (курс А. А. Орочко, Ю. В. Катина-Ярцева). Работал в театрах Волгограда и Твери. 

В 1966 году вошёл в труппу Московского театра имени Ленинского Комсомола (ныне Ленком), где служил до конца жизни, сыграв более 30 ролей в спектаклях.

Скончался 17 августа 2020 года в Москве.

Награды 
 Заслуженный артист России (1999).

Работы в театре

Ленком 
  — «Снимается кино», режиссёр Анатолий Эфрос, Лев Дуров
  — «Автоград-XXI», режиссёр Марк Захаров
  — «Тиль Уленшпигель», режиссёры Марк Захаров, Юрий Махаев 
  — «В списках не значился», режиссёры Марк Захаров, Юрий Махаев
 1975 — «Иванов», режиссёры Сергей Штейн, Марк Захаров
  — «Гамлет», режиссёр Андрей Тарковский
  — «Мудрец», режиссёр Марк Захаров
 1989 — «Поминальная молитва», режиссёр Марк Захаров
  — «Королевские игры», режиссёры Марк Захаров, Юрий Махаев
  — «Шут Балакирев», режиссёры Марк Захаров, Юрий Махаев

Фильмография 
  — Девичья весна — эпизод (нет в титрах)
  — Повесть пламенных лет — эпизод (нет в титрах)
  — Вызываем огонь на себя (1-я серия) — немец
  — Казнены на рассвете... — Михаил Канчер, народоволец-сигнальщик
  — Путь в «Сатурн» — немецкий диверсант, в первый день войны
  — Костёр на снегу
  — Океан — Святослав Куклин, капитан третьего ранга
  — Фронт без флангов — эпизод
  — Летняя поездка к морю — эпизод
  — По данным уголовного розыска — Шантрель, одесский бандит, он же Генрих Карлович Гоппе, он же Григорий Кириллович Гопа из Харькова
  — Там, где мы бывали... — немецкий лётчик
  — Варвар и еретик — обер-кельнер
  — Шут Балакирев — Пётр Павлович Шафиров,  вице-канцлер

Примечания

Ссылки 
 Виктор Речман на сайте Ленкома
 КиноПоиск: Виктор Речман
 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры и актрисы «Ленкома»